Бір'яту́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний захід від Парижа, 195 км на південний захід від Бордо, 115 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 397 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1069,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Бір'яту 
 Сайт мерії муніципалітету Бір'яту 
 [ Розташування муніципалітету Бір'яту на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї